Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Jamanúcsiban. Az aranyérmet az olasz Deborah Compagnoni nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Mónika a 32. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon